Part kan syfta på:
 Part (juridik) – den som har ett särskilt intresse i något rättsligt mål eller ärende
 Part (avtal) – en av de fysiska eller juridiska personer som ingår ett avtal, se Avtal
 Fast part – den del av en lina som man inte arbetar med då man slår en knop på lina
 Parter – arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmarknaden, se Arbetsmarknad